Zwarte humor
De Zwarte Komedie, een theatergezelschap